

Sciences et techniques 
 Dans le domaine de la radioactivité, et notamment celui des datations radiométriques, on qualifie de « père » un isotope radioactif et de « fils » l'isotope (radiogénique) qu'il produit par désintégration radioactive : Sr, par exemple, est le fils de Rb.

Culture et société

Économie 
 Le fils est une subdivision monétaire du dirham des Émirats arabes unis, du dinar bahreïni, du dinar irakien, du dinar jordanien, du dinar koweïtien et du riyal yéménite.

Famille 
 Un fils est un enfant de sexe masculin.

Langue courante 
 fils est le pluriel de .

Littérature 
 Fils est un roman de Serge Doubrovsky, publié en 1977.

Religions 
 Dans la théologie chrétienne, Le Fils est Jésus-Christ, la deuxième hypostase.

Personnalités

Patronyme 

 Anton Fils (1733-1760) est un violoncelliste et compositeur allemand ;

Pseudonyme 

 Dicko Fils (1975-), musicien burkinabé ;

Hydronyme 
 La Fils est un affluent du Neckar, qui coule en Allemagne.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme